Името Чернооково носят две български села:

 Чернооково, област Добрич
 Чернооково, област Шумен